Carmack ist der Name folgender Personen:

 Adrian Carmack (* 1969), Spieleentwickler
 Chris Carmack (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler und Fotomodell
 Edward W. Carmack (1858–1908), US-amerikanischer Politiker
 George Carmack (1860–1922), US-amerikanischer Goldsucher
 John Carmack (* 1970), US-amerikanischer Programmierer und Spieleentwickler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Carmack (Kentucky)
 Carmack (Mississippi)
 Carmack (Missouri)